Transylvania 90210: Songs of Death, Dying, and the Dead — дебютный студийный альбом американской хоррор-панк-группы Wednesday 13, вышедший в 2005 году.

История создания 
После распада группы Murderdolls в начале 2004 года Джои Джордисон, один из фронтменов группы, вернулся в Slipknot, а вокалист Джозеф Пул (он же Wednesday13) начал работу над новым материалом для Murderdolls. После года усердной работы он написал материал с более 100 новыми песнями. Набрав команду для записи нового альбома — гитариста Piggy D, басиста KidKid и ударника Ghastly, в конце 2004 года начался процесс записи. Весной 2005 года альбом был готов.

Список композиций 
 «Post Mortem Boredom» — 0:57
 «Look What the Bats Dragged In» — 2:32
 «I Walked with a Zombie» — 3:44
 «Bad Things» — 3:37
 «House by the Cemetery» — 3:20
 «God Is a Lie» — 3:37
 «Haunt Me» — 4:35
 «Transylvania 90210» — 3:54
 «I Want You…Dead» — 4:08
 «Buried by Christmas» — 3:10
 «Elect Death for President» — 4:23
 «Rot for Me» — 4:03
 «The Ghost of Vincent Price» — 5:08
 «A Bullet Named Christ» — 4:02
 «Thank You Satan (bonus track в японской версии альбома)» — 3:56

Transylvania 90210: Songs of Death, Dying, and the Dead
Дебютные альбомы 2005 года
Альбомы Roadrunner Records
Альбомы хоррор-панка